Моро́зовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Тейковского района Ивановской области.

Административный центр — село Морозово.

История 
Морозовское сельское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ. 10 декабря 2009 года в соответствии с Законом Ивановской области № 139-ОЗ в состав Морозовского сельского поселения включено упразднённое Сокатовское сельское поселение.

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Тейковского района
Сельские поселения Ивановской области